Malteser Krankenhaus steht für:
 Malteser-Krankenhaus Berlin-Charlottenburg
 Malteser  Krankenhaus der Heiligen Familie (Bethlehem)
 Malteser Krankenhaus Seliger Gerhard Bonn/Rhein-Sieg
 Malteser Krankenhaus St. Anna, Malteser Krankenhaus Duisburg 
 Malteser Krankenhaus St. Franziskus, St. Franziskus-Hospital (Flensburg) 
 Malteser Krankenhaus St. Carolus (Görlitz)
 Malteser-Krankenhaus St. Brigida Simmerath, Aachen
 Malteser Krankenhaus St. Josefshospital Uerdingen, Krefeld